Oi (interjeição)
Oi (empresa), operadora de telecomunicações brasileira

Música
Oi! (gênero musical)
Oi! The Album, coletânea de Garry Bushell

Cinema
Oi! Warning, filme alemão